Celestyn – imię męskie
 celestyn – minerał z grupy siarczanów
 Celestyn – jezioro w Polsce, w woj. mazowieckim

Zobacz też 

 Celestyn I (422–432) – święty i papież
 Celestyn II (1143–1144) – papież
 Celestyn III (1191–1198) – papież
 Celestyn IV (1241) – papież
 Celestyn V (1294) – święty i papież